Извержение Везувия происходило множество раз, например:

 
 В 79 году 24 августа произошло одно из самых катастрофических извержений этого вулкана.
 В 472 году
 В 1036 году
 В 1500 году
 
 
 
 В 1944 году

В культуре 
 Извержение Везувия — картина норвежского художника Юхана Кристиана Даля (1820).
 Извержение Везувия — повторяющаяся тема в четырёх картинах и минимум одном наброске английского художника Джозефа Райта, путешествовавшего по Италии в 1773—1775 годы.
  — документальный фильм 1907 года.

См. также 
 Последний день Помпеи — картина Карла Павловича Брюллова, написанная в 1830—1833 годах.